Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2009 (ano-base 2011).

PIB
Bahia
2009 no Brasil
Municipios pib 2009